Bachmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Adolf Bachmann
 Alfred Bachmann
 Alfred Bachmann (roddare)
 Hans-Erik Bachmann
 Ingeborg Bachmann

 Josef Bachmann
 Michele Bachmann
 Ramona Bachmann
 Sebastian Bachmann
 Stefan Bachmann
 Tina Bachmann
 Tina Bachmann (landhockeyspelare)

Se även
 Bachman
 Bachmann Industries – en tillverkare av modelljärnvägar

Tyska efternamn